kau est un code qui peut faire référence à :
 kau, le kanouri, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

KAU est une abréviation qui peut désigner :
 Karlstad universitet (en français, université de Karlstad), une université suédoise.

KAU est un sigle qui peut désigner :
 King Abdulaziz University (en français, Université du roi Abdulaziz), une université publique saoudienne ;
 , une université privée située à Goyang, en Corée du Sud.

 Kaʻū, un district du comté d'Hawaï.

Homonymie d'acronyme